Municipio de Newberry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Newberry (condado de Miami, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Newberry (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.